Teschl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Teschl (* 1924), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Christiane Teschl (* 1973), österreichische Journalistin
 Gerald Teschl (* 1970), österreichischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Michael Teschl (* 1971), dänischer Sänger und Schriftsteller
 Susanne Teschl (* 1971), österreichische Mathematikerin und Hochschullehrerin